

Гартленд — місто, штат Коннектикут
 Гартленд — місто, штат Мен
 Гартленд — місто, штат Міннесота
 Гартленд — місто, штат Нью-Йорк
 Гартленд — місто, штат Вермонт
 Гартленд — місто в окрузі Пієрс, штат Вісконсин
 Гартленд — місто в окрузі Шавано, штат Вісконсин
 Гартленд — селище, штат Вісконсин
 Гартленд — переписна місцевість, штат Каліфорнія
 Гартленд — переписна місцевість, штат Мен
 Гартленд — переписна місцевість, штат Вермонт